August von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 August (Sachsen) (1526–1586), Kurfürst von Sachsen
 August II. (Polen) (1670–1733), Kurfürst von Sachsen und König von Polen
 August III. (1696–1763), Kurfürst von Sachsen und König von Polen
 August (Sachsen-Gotha-Altenburg) (1772–1822), Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg
 August (Sachsen-Merseburg-Zörbig) (1655–1715), Herzog von Sachsen-Merseburg-Zörbig
 August (Sachsen-Weißenfels) (1614–1680), Herzog von Sachsen-Weißenfels-Querfurt und Administrator von Magdeburg
 August von Sachsen (1589–1615), Prinz von Sachsen und Verweser des Bistums Naumburg
 August von Sachsen-Coburg und Gotha (1818–1881), Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld und königlich-sächsischer Generalmajor
 August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1747–1806), Prinz von Sachsen-Gotha-Altenburg, Mäzen und Schöngeist
 August von Sachsen-Weißenfels (1650–1674), Prinz von Sachsen-Weißenfels und Dompropst zu Magdeburg
 Christian August von Sachsen-Zeitz (1666–1725), Prinz von Sachsen-Zeitz und Kardinal-Erzbischof von Gran
 Ernst August I. (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1688–1748), Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Ernst August II. (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1737–1758), Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Ferdinand Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry (1785–1851), Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry
 Friedrich August I. (Sachsen) (1750–1827), Kurfürst und König von Sachsen und Herzog von Warschau
 Friedrich August II. (Sachsen) (1797–1854), König von Sachsen
 Friedrich August III. (Sachsen) (1865–1932), König von Sachsen
 Friedrich August Albert (1828–1902), König von Sachsen, siehe Albert (Sachsen)
 Friedrich August Georg (1832–1904), König von Sachsen, siehe Georg (Sachsen)
 Georg von Sachsen (1893–1943) (Friedrich August Georg), Kronprinz von Sachsen, römisch-katholischer Priester und Jesuit
 Karl Wilhelm August (1754–1782), Herzog von Sachsen-Meiningen, siehe Karl (Sachsen-Meiningen)
 Ludwig August von Sachsen-Coburg und Gotha (1845–1907), Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha und kaiserlich-brasilianischer Admiral

siehe auch:
 Augusta von Sachsen